Emanuel Weiss puede hacer referencia a:

Emanuel Weiss, médico suizo.
Emanuel Weiss, gánster estadounidense